Ryssby församling kan syfta på:

* Ryssby församling, Kalmar-Ölands kontrakt, en församling i Växjö stift (Kalmar kommun)
 Ryssby församling, Allbo-Sunnerbo kontrakt, en församling i Växjö stift (Ljungby kommun)